Sypniewski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Igor Sypniewski (1974–2022), polnischer Fußballspieler
 Jan Sypniewski (1923–1982), polnischer Musikwissenschaftler und Jazzautor
 Marian Sypniewski (* 1955), polnischer Fechter